Arsacidi di Partia – dinastia che regnò sull'Impero partico
 Arsacidi d'Armenia – dinastia che regnò sul Regno d'Armenia
 Arsacidi di Iberia
 Arsacidi dell'Albania caucasica
 Arsacide – aggettivo relativo all'Impero arsacide o partico
 Arsacide – aggettivo relativo alla lingua arsacide o partica